El Morro peut désigner :

Toponymes

El Morro del Tulcán : pyramide indienne située à Popayán.

El Morro : capitale de la paroisse civile d'El Morro de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida ;
 El Morro de Punto Santo : capitale de la paroisse civile d'El Morro de Punto Santo de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre.

Subdivisions 
 El Morro : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Diego Bautista Urbaneja dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Morro : l'une des quinze paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida.
 El Morro de Punto Santo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme